Еска́ль () — муніципалітет у Франції, в регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на північ від Парижа, 100 км на захід від Лілля, 105 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті було 116 оподаткованих домогосподарств, де проживали 284,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Ескаль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ескаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале